la ceinture est un accessoire vestimentaire notamment utilisé comme accessoire de mode ;
 appelée obi au Japon

La ceinture peut également avoir d'autres acceptions :
 une ceinture périphérique, ceinture routière ou ceinture autoroutière;
 les ceintures dans les budō, (arts martiaux japonais) notamment le judo, le karaté et l’aïkido qui représentent des niveaux ou grades ;
 la ceinture de sécurité est un élément de sécurité obligatoire à bord de certains véhicules ;
 la ceinture de chasteté ;
 la ceinture ou cingulum utilisé par des prêtres catholiques ;
 la Petite Ceinture et la Grande Ceinture sont des lignes de chemin de fer entourant Paris ;
 en astronomie, la ceinture d'astéroïdes ou ceinture principale et la ceinture de Kuiper ;
 une ceinture à munitions est une ceinture pour porter des munitions sur le torse ;
 une ceinture de rotation, ou ceinture de guidage, est un anneau serti autour d'un obus pour le stabiliser par rotation lors de son vol ;
 en écologie des milieux aquatiques, une ceinture est une bande horizontale dominée par une espèce végétale ou animale ;
 les ceintures régionales des États-Unis ;
 en anatomie des vertébrés, une ceinture est le dispositif osseux permettant d'articuler les membres à la colonne vertébrale (ceinture scapulaire, ceinture pelvienne) ;
 la ceinture blindée constitue un blindage sur certains navires de guerre.
 les ceintures de Lyon, un ensemble de fortifications établies entre 1830 et 1890, autour de la ville de Lyon

Voir aussi 
 
 
 
 
 
  (ceinture en Latin)